Mata Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Mata Verde (kommun), Minas Gerais,

Mexiko 

 Mata Verde, Mexiko, ort, Veracruz, Tlalixcoyan, 

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar